Mousa kan syfta på:

12130 Mousa - en småplanet.

Geografi
Mousa (ö) - en ö i ögruppen Shetlandsöarna.
Musa Ālī Terara - en vulkan i Djibouti.

Personer

Efternamn
Abdullah Mousa - fotbollsspelare från Förenade Arabemiraten.
Guma Mousa - fotbollsspelare från Libyen.
Hamid Majid Mousa - irakisk politiker.
Suleiman Mousa - jordansk historiker.

Förnamn
Mousa Abu-Jazar - palestinsk fotbollsspelare.
Mousa Dembélé - belgisk fotbollsspelare.
Mousa Kraish - amerikansk skådespelare.
Mousa Nabipour - iransk basketbollspelare.
Mousa El Tayeb - sudanesisk fotbollsspelare.
Mousa Shanan Zayed - qatarisk tennisspelare.